Gruyères (németül: Greyerz), svájci település Fribourg kantonban
 Gruyères, franciaországi település Ardennes megyében

 Hasonló
 Gruyère, a svájci település világhírű sajtja